Le tramway d'Odessa est le réseau de tramways de la ville de Odessa, en Ukraine. Le réseau est composé de vingt lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte vingt lignes régulières :
 1 : Лузанівка — Завод «Центроліт»
 3 : 2 ст. Люстдорфської дороги — Міст Пересип.
 5 : Автовокзал — Аркадія.
 6 : Міст Пересип — Лузанівка.
 7 : Міст Пересип — вул. Паустовського.
 10 : вул. І. Рабіна — Тираспольська пл.
 11 : Залізничний вокзал — Олексіївська пл.
 12 : ст. Товарна — Міст Пересип — Слобідський ринок.
 13 : ж / м Шкільний — Залізничний вокзал
 15 : Слобідський ринок — Тираспольська пл.
 17 : Куликове поле — 11 ст. Вел. Фонтана
 18 : Куликове поле — 16 ст. Вел. Фонтана.
 19 : Меморіал 411 батарея — 16 ст. Вел. Фонтана.
 20 : Міст Пересип — Хаджибейський лиман.
 21 : Застава 2 — Тираспольська пл.
 23 : Автовокзал - 6 ст. Вел. Фонтану.
 26 : Залізничний вокзал — 11 ст. Люстдорфської дороги
 27 : Рибний порт — Люстдорф.
 28 : ЦПКтаВ ім. Шевченка — вул. Пастера
 31 : Люстдорф — Залізничний вокзал.

Rames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Odessa
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Odessa
Transport à Odessa